Gabriel Dufrasne (1875-1949), sculpteur français ;
 Jonathan Dufrasne (1987- ), coureur cycliste belge ;
 Maurice Dufrasne (1862-1931), personnalité du football belge ;
 Virginie Dufrasne (1985- ), personnalité du monde des affaires belge.